El término Praves puede referirse a:

Lugares de España:

 Praves: Localidad del municipio de Hazas de Cesto (Cantabria).

Apellido de:

 Francisco de Praves: Arquitecto español, hijo Diego de Praves, también arquitecto. 
 Diego de Praves: Arquitecto español del Siglo de Oro.